Kabinett Costa steht für folgende Regierungen in Portugal:

 Kabinett Costa I (2015–2019) 
 Kabinett Costa II (2019–2022)
 Kabinett Costa III (ab 2022)